Heisey est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme 
 (1842-1922), industriel et soldat américain
Alan Heisey (né c. 1954), avocat canadien
Alan Milliken Heisey Sr. (1928-2014), auteur et activiste canadien
Chris Heisey (né en 1984), joueur de baseball américain
Karl Brooks Heisey (1895-1937), ingénieur minier canadien
Lawrence Heisey (1930-2009), homme d'affaires et philanthrope canadien

Voir aussi 
, compagnie américaine de fabrication de verre
, maison patrimoniale de Lock Haven en Pennsylvanie

Homonymie de patronyme